Abraham Janssens (1573/1574 circa–1632) – pittore fiammingo
 Cas Janssen, noto anche come Frans Janssens (1944) – ex calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Chris Janssens (1969) – ex calciatore belga, di ruolo difensore o centrocampista
 Cornelis Janssens van Ceulen (1593 circa–1661) – pittore olandese
 François Janssens, noto come Frans Janssens (1945) – ex calciatore belga, di ruolo attaccante
 Jan Willem Janssens (1762-1838) – militare e politico olandese
 Jean-Baptiste Janssens (1889-1964) – gesuita belga
 Jean Janssens (...–...) – ciclista su strada belga
 Jean Janssens (1944) – ex calciatore belga, di ruolo attaccante
 Marcel Janssens (1931-1992), ciclista su strada belga
 Patrick Janssens (1956) – politico belga
 Pieter Janssens Elinga (1623-1682) – pittore olandese
 Victor Honoré Janssens, noto anche come Victor Honorius Janssens o Jansens (1658-1736) – pittore fiammingo
 Wolke Janssens (1995) – calciatore belga, di ruolo attaccante